Ветрогон — многозначный термин:

 Ветрогон — село в Луганской области
 Ветрогон — полулегендарный король Швеции Эрик Ведерхатт (Ветрогон)
 Ветрогон — название хулиганов из книги Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе»